Ehrenhof bezeichnet:

 Empfangshöfe in Schlössern, siehe Ehrenhof (Schloss)
 den Empfangshof der Neuen Reichskanzlei
 ein Bauwerk, das dem Andenken von Kriegstoten dient, siehe Kriegerdenkmal
 eine Kommission der deutschen Wehrmacht, siehe Ehrenhof (Wehrmacht)

sowie folgende geographische Objekte:
 Ehrenhof (Blumenholz), Ortsteil von Blumenholz, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Ehrenhof (Düsseldorf), Gebäudeensemble in Düsseldorf
 Ehrenhof, veraltet für Edenhof, Ortsteil von Penzberg, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern